Municipio de Geneva puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Geneva (condado de Kane, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kane.
 Municipio de Geneva (condado de Jennings, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jennings.
 Municipio de Geneva (condado de Franklin, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Geneva (condado de Allen, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Allen.
 Municipio de Geneva (condado de Midland, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Midland.
 Municipio de Geneva (condado de Van Buren, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.
 Municipio de Geneva (condado de Freeborn, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Freeborn.
 Municipio de Geneva (condado de Fillmore, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Fillmore.
 Municipio de Geneva (condado de Ashtabula, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ashtabula.